Piccard ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Piccard (1884–1962), Schweizer Physiker und Erfinder
 Bertrand Piccard (* 1958), Schweizer Psychiater und Abenteurer
 Don Piccard (* 1926), US-amerikanischer Ballonsportler
 Franck Piccard (* 1964), französischer Skirennläufer
 Gerhard Piccard (1909–1989), deutscher Wasserzeichenforscher
 Ian Piccard (* 1968), französischer Skirennläufer
 Jacques Piccard (1922–2008), Schweizer Tiefseeforscher
 Jean Piccard (1884–1963), Schweizer Chemiker
 Jeannette Piccard (1895–1981), erste Frau in der Stratosphäre
 Jeff Piccard (* 1976), französischer Skirennläufer
 John Piccard (* 1965), französischer Skirennläufer
 Jules Piccard (1840–1933), Schweizer Chemiker
 Leila Piccard (* 1971), französische Skirennläuferin
 Louis-Etienne Piccard (1853–1935), französischer Schriftsteller, Historiker, Philosoph und Theologe
 Louis Rodolphe Piccard (1807–1888), Schweizer Maler und Kupferstecher
 Marc Piccard (1905–1989), Schweizer Architekt
 Paul Piccard (1844–1929), Schweizer Ingenieur
 Roy Piccard (* 1993), französischer Skirennläufer
 Sophie Piccard (1904–1990), Schweizer Mathematikerin
 Ted Piccard (* 1978), französischer Skirennläufer
 Thomas Piccard († 2013), US-amerikanischer Amokschütze

Sonstiges:
 Piccard Cove, Bucht an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Picard
 Picardie
 Picardt